Ooh La La může být:

 Ooh La La (album, Faces) – album skupiny Faces z roku 1973
 Ooh La La (píseň, Faces) – titulní píseň z alba
 Ooh La La (píseň, Goldfrapp) – píseň skupiny Goldfrapp z roku 2005
 Ooh La La (píseň, Britney Spears) – píseň zpěvačky Britney Spears z roku 2013